Zellerómyces () — род грибов семейства . Название происходит от «Zeller» — фамилии американского миколога Зеллера и  — «гриб».

Биологическое описание 
Плодовые тела гастероидные, подземные, шаровидной или неправильной формы, без ножки. Перидий белого, розоватого, охристого, красного или коричневого цвета, сухой или влажный. Колумелла обычно отсутствует, реже присутствует или рудиментарная. Гифы без пряжек. Споры округлой или широкояйцевидной формы, бесцветные или почти бесцветные, тонкостенные. Базидии булавовидной или удлинённо-цилиндрической формы. Псевдоцистиды отсутствуют или присутствуют. Перидиопеллис — эпикутис, триходермис или эпителий.

Список видов

Литература 
 

Сыроежковые
Роды грибов
Таксоны грибов, названные в честь людей